Szendrő je lahko:
 Szendrő, Madžarska
 Szendrő, Srbija